NOS2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 153 амінокислот, а молекулярна маса — 131 117.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію, іоном заліза, гемом, НАДФ, ФАД, флавопротеїном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Оксидоредуктази